Die NHL-Saison 1975/76 war die 59. Spielzeit in der National Hockey League. 18 Teams spielten jeweils 80 Spiele. Den Stanley Cup gewannen die Canadiens de Montréal nach einem 4:0-Erfolg in der Finalserie gegen die Philadelphia Flyers. Phil Esposito wechselte von Boston zu den Rangers, war dort aber weit weniger erfolgreich als Jean Ratelle, der im Gegenzug zu den Bruins gekommen war. Die zunehmende Brutalität auf dem Eis beschäftigte während dieser Saison viermal die Gerichte, unter anderem wurden vier Spieler der Flyers nach einem Play-off-Spiel in Toronto angeklagt. Für schönere Schlagzeilen sorgte Torontos Darryl Sittler, der bei einem 11:4-Sieg mit sechs Toren und vier Assists bis heute unerreichte zehn Punkte in einem Spiel schaffte. In den Play-Offs erzielte er fünf Tore in einem Spiel. Bisher hatten dies nur zwei Spieler geschafft, in dieser Saison gelang dies auch noch Reggie Leach.

Reguläre Saison

Abschlusstabellen 
Abkürzungen: W = Siege, L = Niederlagen, T = Unentschieden, GF= Erzielte Tore, GA = Gegentore, Pts = Punkte

Wales Conference

Campbell Conference

Beste Scorer 
Abkürzungen: GP = Spiele, G = Tore, A = Assists, Pts = Punkte

Stanley-Cup-Playoffs

NHL-Auszeichnungen

Siehe auch 
 NHL Amateur Draft 1975

Weblinks 
 Hacx.de: 
 NHL 1975/76 bei hockeydb.com

Eishockeysaison 1975/76
1975/76